Seongbuk-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Seongbuk-dong, Jinju, stadsdel i Jinju, Södra Gyeongsang, 
 Seongbuk-dong, Naju, stadsdel i Naju, Södra Jeolla, 
 Seongbuk-dong, Seoul, stadsdel i Seoul,